Малкангири:

 Малкангири — город в штате Орисса, Индия.
  Малкангири — округ в штате Орисса, Индия.